Alsea ist der Name von:
 Alsea Bay, eine Bucht im US-Bundesstaat Oregon
 Alsea Log Pond, ein Stausee im US-Bundesstaat Oregon
 Alsea (Oregon), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Oregon
 Alsea River, ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon
 Alsea (Volk), ein Indianervolk im US-Bundesstaat Oregon

Siehe auch:
 Alsea Rivera, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Oregon
 North Fork Alsea River, ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon
 South Fork Alsea River, ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon